Next of Kin est un titre original qui peut désigner plusieurs livres, films ou series :

Films 
The Next of Kin (ou Next of Kin, autre titre), un film de Thorold Dickinson sorti en 1942 ;
 Montclare: Rendez-vous de l'horreur, un film de Tony Williams sorti en 1982 ;
 Proches Parents un film d'Atom Egoyan, sorti en 1984 ;
 Un flic à Chicago, un film de John Irvin, sorti en 1989 ;
 Next of Kin, film  de Martha M. Elcan sorti en 2008.

Livres 
 , écrit par ,  Stephen Tukel, et Jane Goodall en 1997.

Télévision 
 Next of Kin, une série télévisée britannique diffusée entre 1995 et 1997 ;
 Next of Kin, une série télévisée britannique diffusée depuis 2018.